Příjmení Sádlo, přechýleně Sádlová, nosí více encyklopedicky významných osob:

 Jiří Sádlo (* 1958) – český přírodovědec a biolog,
 Karel Pravoslav Sádlo (1898–1971) – český violoncellista a hudební pedagog,
 Miloš Sádlo (1918–2003) – český violoncellista,
 Roman Sádlo (1943–2015) – český fotbalista.

Česká příjmení